56. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 1959 roku w Göteborgu, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Pierwsze złoto mistrzostw kontynentu wywalczył Norweg Knut Johannesen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarzy z 11 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1959 w sportach zimowych
1959 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu